plaatsen in de VS:
 Fairfield (Alabama)
 Fairfield (Californië)
 Fairfield (Connecticut)
 Fairfield (Idaho)
 Fairfield (Illinois)
 Fairfield (Iowa)
 Fairfield (Kentucky)
 Fairfield (Montana)
 Fairfield (Nebraska)
 Fairfield (New Jersey)
 Fairfield (Ohio)
 Fairfield (Oklahoma)
 Fairfield (Pennsylvania)
 Fairfield (Texas)
 Fairfield (Vermont)
 Fairfield (Washington)
 Fairfield (Nieuw-Zuid-Wales), plaats in Nieuw-Zuid-Wales (Australië)
 Fairfield (Victoria), voorstad van Melbourne, Victoria, Australië
 Fairfield (plantage), voormalige suikerplantage in Suriname
 Fairfield (motorfiets), historisch motorfietsmerk
 Fairfield (lettertype), lettertype